{{Infocaseta Casă regală
|nume                = Dinastia Mușatinilor
|stemă               = 
Stema lui Ștefan cel Mare 
|țară                = Principatul Moldovei 
|casa mamă           = Dinastia Bogdăneștilor
|titluri             = Voievod, Domn
|fondator            = Costea Mușat
|ultimul domnitor    = Iliaș Alexandru
|actualul conducător = 
|înființare          = 1363
|desființare         = 8 noiembrie 1668
|destituire          = 
|}}

Mușatinii sunt una dintre cele mai importante dinastii domnitoare a Moldovei.
Printre cei mai de seamă reprezentanți se numără: Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare și Alexandru Lăpușneanu.

Primul „Mușatin” este Costea Mușat, domn al Moldovei între 1373 și 1375, pomenit în „Pomelnicul de la Bistrița” (1407) ca fiind printre „binecredincioșii domnii țării acesteia”. În document se mai poate citi: „Pomenește, Doamne, pe Bogdan voievod; pe Lațcu voievod; pe Costea voievod; pe Petru voievod; pe Roman voievod.”

După ultimele cercetări teoria după care Costea Mușat ar fi avut trei fii, pe Petru I, Roman I și Ștefan I, pare a fi exclusă.
Este foarte posibil ca de fapt el să fie una și aceeași persoană cu un anume Ștefan care este, după aceste ultime cercetări, fiul lui Bogdan I. La fel este posibil, dar neverificat, ca de fapt Ștefan să se fi căsătorit cu Mușata a cărei ascendență este necunoscută. Într-un act din 1392 se spune ca Mușata a construit, în orașul Siret, biserica Sfântului Ioan Botezătorul, unde a și fost înmormântată. Cert este că Petru I, Roman I și Ștefan I sunt fiii unui anume Ștefan, acesta fiind fiul lui Bogdan I. Acest Ștefan nu a fost niciodată domnitor.

Dinastia lui Bogdan I se mai leagă o dată de Mușatini și pe linie femeiască, și anume prin Anastasia, fata lui Lațcu, care s-a căsătorit cu vărul ei Roman I, fiul lui Ștefan (celălalt fiu al lui Bogdan I), avându-l ca fiu pe Alexandru cel Bun.

 Înrudirea dintre Mușatini și alte familii domnitoare 
Sunt istorici care consideră că Vlad Țepeș, adică un Basarab, ar fi fost rudă cu Ștefan cel Mare. În orice caz, Ștefan cel Mare s-a căsătorit cu Voichița, fata lui Radu al III-lea cel Frumos, deci nepoata lui Vlad Dracul care este și tatăl lui Vlad Țepeș. Așadar toți Mușatinii, urmași ai lui Bogdan al III-lea cel Orb, fiu al lui Ștefan și ai Voichiței, sunt deopotrivă și urmași ai primilor Basarabi.

Petru al II-lea al Moldovei (1443-1445 și 1447-1448) avea ca soție pe sora lui Iancu de Hunedoara. Alexandru, fiul lui Ștefan cel Mare a fost căsătorit cu fiica lui Bartolomeu Dragfi, voievodul Transilvaniei.

Arbore genealogic

 Referințe 

 Bibliografie 
 Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor'', Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1976, vol. II, pp. 16, 39, 40, 45, 144.

Legături externe
Arbore genealogic